Шулькевич Борис Львович (1889–1951) — протоієрей, ректор Київської духовної семінарії.
 Шулькевич Михайло Миронович (1908–1990) — український радянський архітектор та мистецтвознавець.

Прізвища